Los Remedios kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Remedios, Durango, Tamazula, 
 Los Remedios, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua, 
 Los Remedios, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Los Remedios, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar